El término Juan Olivares puede referirse:

En el fútbol
 a Juan Olivares Marambio, un futbolista chileno;
 a Juan Manuel Olivares, un futbolista argentino;

En la música

 a Juan Manuel Olivares, un músico venezolano;

En la pintura
 a Juan Olivares Luque, un pintor español.